El Siscal kan syfta på följande platser:

Spanien 

 El Siscal (berg i Spanien), Murcia, Murcia, 
 Riera del Siscal, periodiskt vattendrag, Katalonien, Província de Lleida, 

Robotskapade Spanienförgreningar